Орду (, ):

 Орду — город и район в Турции, порт на побережье Чёрного моря, столица одноимённой провинции.
 Орду — ил на севере Турции. Административный центр город Орду.